Habanero peut faire référence à :

Botanique 

 le piment habanero, variété de piment mexicain ;
 le , sous-variété ;
 le , sous-variété ;
 le , sous-variété ;
 le , appellation d'origine mexicaine.

Toponyme 

 , localité mexicaine ;
 , localité mexicaine ;
 , colline mexicaine ;
 , localité mexicaine ;
 , localité mexicaine.

Autres 

 le terme , gentilé en espagnol de La Havane ;
 , marque agroalimentaire japonaise ;
 , mascotte de la marque ;
 , journal cubain ;
 , revue scientifique cubaine ;
 , suite romanesque cubaine ;
 le Septeto Habanero, groupe de musique cubain.

Voir aussi